

Presentación previa 
Matthias Bachinger y Dominik Meffert eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Dustin Brown y Rameez Junaid ganaron el título tras derrotar en la final Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop.

Cabeza de serie 

  Alexander Bury /  Andreas Siljeström ''(Cuartos de final)
 ''' Dustin Brown /  Rameez Junaid (Campeones)

<ol start=3>
  František Čermák /  Frank Moser ''(Cuartos de final)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Meerbusch 2015